Сортавала-Пристань (), ) — бывшая финская грузовая железнодорожная станция. Территориально находится в городе Сортавала  Сортавальского района Карелии, на берегу Ладожского озера. Дата постройки — 01.06.1894. Цель — транспортировка грузов от и до порта Сортавалы.

Путевой пост Лахденкюля 
В 860 метрах от станции Сортавала-Пристань располагался путевой пост Лахденкюля (), от которого шло ответвление длиной 850 метров на Лесной склад (Lautatarha)  и лесопилку Кивиниеми (Kiviniemen saha).

Современное состояние станции 
После Великой Отечественной войны и передачи территории СССР подъездные пути стали использоваться не только для подъезда к порту, но и для обслуживания «Сортавальского рыбозавода» и других нужд.

На сегодняшний день (2019 год) пути не доходят до бывшей станции Сортавала-Пристань около 250 метров. Остальные пути не используются и пребывают в запустении.

До наших дней сохранились здания вокзала, таможни, пакгауза, а также грузовая и пассажирская платформа, которой была оборудована станция, несмотря на то что пассажирского движения здесь не было и не планировалось.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Сортавала-Пристань на railwayz.info
 Паспорт путевого поста Лахденкюля на railwayz.info

Галерея 

Бывшие железнодорожные станции
Сортавальский район
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные платформы по алфавиту
Железнодорожные станции, открытые в 1894 году